

Persone 
 Antonio Marozzi (1869-1940) – agronomo e politico italiano
 Giuseppe Marozzi (1960) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Justin Marozzi (1970) – scrittore, storico e giornalista britannico 
 Vincenzo Marozzi (1990) – hockeista su ghiaccio canadese, naturalizzato italiano

Altro 
 Cà de' Marozzi – frazione del comune di Malagnino, provincia di Cremona